Барбара́ Прави́ (, урожд. — Пьевич (); 10 апреля 1993, Париж, Франция) — французская певица, актриса и автор песен. После подписания контракта со звукозаписывающей компанией «Capitol Music France» в 2015 году, Прави выпустила три мини-альбома — Barbara Pravi (2018), Reviens pour l’hiver (2020) и Les prières‍ (2021). Она сочиняла песни для многих известных исполнителей — Янника Ноа, Жюли Зенатти, Шимен Бади и Джейдена Смита. В 2020 году Прави, в соавторстве с Ижитом, написала песню для юной певицы Валентины «J’imagine», которая одержала победу на «Детском Евровидении — 2020».

Прави представила Францию на конкурсе песни «Евровидение-2021» с песней «Voilà», заняв второе место в финале конкурса, прошедшего 22 мая 2021 года.

Биография

Детство и юность 
Прави родилась в Париже 10 апреля 1993 года. Её семья состоит из артистов и музыкантов. Дедушка Прави по отцовской линии — серб, а мать — иранка. Девичья фамилия Барбары — Пьевич () — она выступает под артистическим именем Барбара Прави от слова на сербском языке «права» (; «аутентично»), как дань уважения к её дедушке.

2014—2018: Ранняя карьера 
Прави начала свою музыкальную карьеру в 2014 году после знакомства с французским музыкантом Жюлем Жаконелли. Вместе с исполнителем она начала сочинять песни. В следующем году Прави подписала контракт со звукозаписывающей компанией «Capitol Music France». Начав профессиональную карьеру певицы Прави исполнила саундтрек к французской версии швейцарского фильма «Heidi», а после этого сыграла роль Соланж Дюамель в музыкальном шоу «Un été 44» в ноябре 2016 года, исполняя песни, написанные Жан-Жаком Гольдманом, Шарлем Азнавуром и Максимом Ле Форестье.

В 2017 году Прави выпустила свой первый сингл «Pas grandir». Сингл вошёл в её дебютный мини-альбом Barbara Pravi, релиз которого состоялся в следующем году. В том же году Прави снялась в телевизионном фильме «La Sainte famille», который транслировался по телеканалу «France 2» в декабре 2019 года. С 2017 по 2018 года Прави выступала в программе «55 Tour», поддерживая французского певца Флорана Паньи. В конце 2018 года Прави изменила свой музыкальный стиль — с поп-музыки исполнительница перешла на более традиционный жанр Франции — шансон.
Кроме того, 1 июня 2018 года Прави вместе с британским певцом Калумом Скоттом записала версию его песни «You Are the Reason» на французском языке.

Наряду с сочинением собственных песен, Прави сочиняла песни для других известных исполнителей — Янника Ноа, Жюли Зенатти, Шимен Бади и Джейдена Смита.

2019 — н.в.: «Евровидение» 
В 2019 году Прави, в со-авторстве с французским музыкантом Ижитом, сочинила песню «Bim bam toi» для юной французской певицы Карлы Лаззари. С этой песней она представила Францию на «Детском Евровидении — 2019» в Гливице, где заняла пятое место. После конкурса песня обрела вирусную популярность в TikTok’e.

В феврале 2020 года Прави выпустила свой второй мини-альбом «Reviens pour l’hiver».

В 2020 году стало известно, что Прави и Ижит снова сочинили песню для Франции на «Детском Евровидении». Песня получила название «J’imagine» и была сочинена для юной французской певицы Валентины Тронель. С ней она представила Францию на «Детском Евровидении — 2020» в Варшаве, где позже одержала победу с 200 баллами. Эта песня — первая от Франции на этом конкурсе, ставшая победной.

В конце 2020 года стало известно, что Прави станет участницей конкурса «Eurovision France, c’est vous qui décidez!». Она выступила в финале конкурса 30 января 2021 года с песней «Voilà», написанной ею и Ижитом. Прави одержала победу с 204 баллами, получив право представить Францию на конкурсе песни «Евровидение-2021» в Роттердаме. «France Télévisions» просило исполнительницу ранее бороться за право представить Францию на конкурсе песни «Евровидение», но она отказывалась от этой возможности, чувствуя себя не готовой к этому.

Личная жизнь 
Прави очень активна в борьбе с насилием над женщинами, ранее пережив домашнее насилие. Она часто участвовала в музыкальных инициативах, направленных на продвижение идей, связанных с правами женщин. Прави также пригласили выступать в бизнес-школе Эмлион, чтобы рассказать о своей карьере и о том, как она обрела уверенность в себе.

Прави провоцирует свои музыкальные влияния, как Барбара, Жак Брель, Жорж Брассенс, Франсуаза Арди и Луи Арагон.

Дискография

Альбомы 
 On n’enferme pas les oiseaux (2021)

Мини-альбомы

Синглы

Примечания 

Представители Франции на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2021»
Авторы-исполнители Франции